Angels – utwór Robbie’ego Williamsa
 Angels – utwór Amy Grant
 Los Angeles Angels of Anaheim – drużyna baseballowa (MLB)
 Angels Toruń – drużyna futbolu amerykańskiego (PLFA)
 Victoria’s Secret Angels – ambasadorki marki odzieżowej
 Angels – album The 69 Eyes z 2007 roku
 Angels – adaptacja książki Michala Viewegh´a